Claude Arnoux peut désigner :
 Claude Arnoux (~1510-1580), sculpteur franc-comtois ;
 Claude Arnoux (1792-1866), ingénieur ferroviaire connu comme l'inventeur du système Arnoux.

Voir aussi 
 Claude Arnould, officier et résistant français
 Claude-France Arnould (1953- ), diplomate française, ambassadeur de France en Belgique (2015-)